У Білорусі критерії віднесення населених пунктів до категорій встановлені Законом Республіки Білорусь від 5 травня 1998 року № 154-З «Про адміністративно-територіальний поділ і порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою Республіки Білорусь».

Згідно з цим законом, міста діляться на такі категорії:
 місто Мінськ — столиця Республіки Білорусь;
 міста обласного підпорядкування — населені пункти з чисельністю населення не менше 50 тисяч чоловік, що є адміністративними і крупними економічними і культурними центрами з розвиненою виробничою і соціальною інфраструктурою;
 міста районного підпорядкування — населені пункти з чисельністю населення понад 6 тисяч чоловік, що мають промислові підприємства, мережу установ соціально-культурного і побутового призначення, з перспективами подальшого розвитку і зростання чисельності населення.

Карта розташування міст Білорусі 
Міста із населенням:

Зеленим кольором позначені міста, населення котрих зростає, червоним — зменшується.

Перелік міст 
На 1 січня 2016 року в Білорусі налічувалося 113 (112 — під час перепису 14 жовтня 2009) міст, у тому числі 1 місто республіканського подпорядкування, 10 (12) — обласного та 102 (99) — районного.

Динаміка населення 
Зміна чисельності населення міст з кількістю жителів понад 50 000 за даними переписів та в 2016 році.

Див. також 

 Білорусь
 Адміністративний поділ Білорусі
 Селища міського типу Білорусі

Примітки 

Білорусь
 

Списки:Білорусь